Anna dei miracoli (The Miracle Worker) – opera teatrale di William Gibson del 1959
 Anna dei miracoli (The Miracle Worker) – film del 1962 diretto da Arthur Penn
 The Miracle Worker – film per la televisione del 1979 diretto da Paul Aaron
 Il miracolo di Annie (The Miracle Worker) – film per la televisione del 2000 diretto da Nadia Tass

Collegamenti esterni